Il singolare del torneo di tennis Copa Petrobras Bogotá 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Diego Hartfield che ha battuto in finale Daniel Köllerer 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Nicolás Lapentti (primo turno)
 Thiago Alves (primo turno)
 Fernando Vicente (secondo turno)
 Boris Pašanski (primo turno)

 Carlos Berlocq (primo turno)
 Diego Hartfield (Campione)
 Ricardo Mello (quarti di finale)
 Paul Capdeville (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copa Petrobras Bogotá 2006